Речь может идти об

 Эскадренные миноносцы типа «Гневный» проекта 7 — проект ВМФ СССР второй половины 1930-х годов.
 Эскадренные миноносцы типа «Гневный» проекта 57-бис — проект ВМФ СССР второй половины 1950-х годов.